Малая Попадья — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположен в южной части  Рожнятовскогорайона Ивано-Франковской области. Расположенная неподалеку (на северо-запад) от горы Попадьи и ниже от него (отсюда и название — Малая Попадья). Высота 1597 м. Вершина асимметричная, плоская, северные и западные склоны крутые. Распространены каменные осыпи и густые труднопроходимые заросли — криволесья. У подножия горы — хвойные леса (ель, сосна).

Северо-восточнее Малой Попади расположены горы Паренки (1735 м) и Грофа (1748 м), на восток — гора Студенец (1600 м).

Ближайший населенный пункт — село Осмолода.

Источники 

 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы